Progressionsreihe steht für:
 Vom Einfachen zum Komplizierten Progressionsreihe (Biologie)
 Beim Glücksspiel Roulette ein Versuch des Systemspiels
 Eine Staffelung der Strafen beim Handball in Abhängigkeit von der Häufigkeit der Regelverstöße